Steenoven (Meijel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
Steenoven (Oostburg), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis
Steenoven (Oosterhout), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Oosterhout
Steenoven (oventype), type oven voor het bakken van voornamelijk etenswaar
Steenoven (industrie), een oven waarin bakstenen worden gebakken, onderscheiden naar type: